Зеньково — топоним:

Белоруссия 
 Зеньково — деревня в Поставском районе Витебской области.

Россия 
 Зеньково — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Зеньково — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
 Зеньково — озеро в Баганском районе Новосибирской области.